

Geografia
 Bains – comune francese di 1.327 abitanti situato nel dipartimento dell'Alta Loira

Persone
 Hardial Bains – politico indiano naturalizzato canadese
 Naiktha Bains – tennista britannica
 Navdeep Bains – politico canadese